Долорес, Ранчерија Долорес има више значења:

 Долорес, Ранчерија Долорес (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Долорес, Ранчерија Долорес (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику